Czyprki ist ein polnischer Ortsname:
 Czyprki (Górowo Iławeckie), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Zipperken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Czyprki (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Czyprken, 1928 bis 1945 Freiort, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Czyprki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1930: Czyprken, 1930 bis 1945 Kolbitz, Kreis Johannisburg, Ostpreußen